Нуева Естреља има више значења:

 Нуева Естреља (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Естреља (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Естреља (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику